Galatzó puede referirse a:

Galatzó (finca) - La posesión del término municipal de Calviá, en Palma de Mallorca.
Galatzó - La urbanización del término municipal de Calviá, en Palma de Mallorca.
Puig de Galatzó - El monte situado en la posesión Casas de Galatzó en el término municipal de Calviá en Palma de Mallorca.